Tamalia är ett släkte av insekter. Tamalia ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långrörsbladlöss
Tamalia